David Njoku (1996-), un joueur professionnel américain de football américain ;
 Gideon Njoku (1947-2011) un footballeur nigérian ;
 Jason Njoku (1980-), un homme d'affaires et entrepreneur britannique ;
 Mary Njoku (1985-), une actrice, productrice de cinéma et femme d'affaires nigériane ;
 William Njoku (1972-), un joueur canadien d'origine ghanéenne de basket-ball.